Au Canada, la kinésiologie ou cinésiologie (du grec ancien , kínêsis, « mouvement » et , lógos, « étude, science ») est une discipline qui étudie les mouvements et postures du corps humain et non humain d'un point de vue biomécanique, articulaire et musculaire. On parle aussi de physiologie du mouvement. Elle est utilisée dans le domaine de la santé humaine ou animale (étude du geste physiologique versus geste pathologique) et dans le domaine du sport (étude du geste sportif).

La kinésiologie telle que décrite ci-dessus renvoie à l'utilisation canadienne, plus restrictive de la définition européenne (kinésiologie appliquée).

Une discipline transdisciplinaire 
La kinésiologie s'intéresse principalement aux systèmes squelettique, articulaire et musculaire en faisant appel à plusieurs domaines des sciences exactes et naturelles.

La kinésiologie est constituée de plusieurs disciplines (physiologie, biomécanique, neurologie, motricité, anatomie, psychologie, posturologie, anthropométrie). Au Canada, ces différentes disciplines dont l’objet d’étude est relié à la locomotion humaine sous toutes ses facettes en une seule entité ont été regroupées sous le nom de kinésiologie.

En santé 
En santé, la kinésiologie permet d'analyser les postures, de distinguer les mouvements sains des mouvements pathologiques et d'améliorer ou maintenir la condition physique d'un patient.

En santé humaine 

Elle se rapporte à l'étude des mouvements du corps humain, et ce, dans des contextes et des desseins variés : orthopédie, médecine du travail, médecine du sport, médecine des arts, ergonomie, médecine physique et de réadaptation, odontologie. Le rapport entre la qualité du mouvement et la santé humaine globale est étudié.

En sciences vétérinaires 
Elle se rapporte à l'étude des mouvements du corps, lors de diverses activités de l'animal :  marche, course, alimentation. Elle est aussi utilisée pour la rééducation fonctionnelle animale. On étudie le rapport entre la qualité du mouvement et la santé de l'animal.

En activités physiques et sportives 
Elle se rapporte à l'étude des mouvements du corps humain dans la pratique des très nombreuses activités physiques, sportives et artistiques. Le rapport entre la qualité du mouvement et la performance sportive est étudié.

Notes et références

Articles connexes 
 Biomécanique
 Ergonomie
 Orthopédie
 Médecine du sport
 Médecine physique et de réadaptation
 Activité physique, sportive et artistique

Biomécanique